Příjmení Capone nosí více významných osobností:

 Al Capone (1899–1947) – americký mafián a pravděpodobný zločinec
 Frank Capone (1895–1924) – člen zločineckého gangu a bratr Ala Capona
 James Vincenzo Capone (1892–1952) – nejstarší bratr Ala Capona
 Ralph Capone (1894–1974) – člen zločineckého gangu a starší bratr Ala Capona

Externí odkazy